Cerrito, en espagnol, est le diminutif de  qui signifie « montagne » ou « colline ». Il peut être trouvé sous les formes de ,  et . Sous sa forme simple, il peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 Cerrito, localité argentine située dans le département de Paraná et dans la province d'Entre Ríos.

Brésil 
 Cerrito, ville du Sud-Est de l'État du Rio Grande do Sul ;
 Cerrito, quartier de la ville de Santa Maria.

Colombie 
 Cerrito, municipalité du département de Santander ;

Autres 
 Club Sportivo Cerrito, club de football de Montevideo, en Uruguay, plus communément appelé Cerrito ;
 Fanny Cerrito, une danseuse italienne.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme